Bad Boys har fler betydninger:

 Bad Boys (film fra 1983) - en amerikansk film fra 1983, instrueret af Rick Rosenthal.
 Bad Boys (film fra 1995) - en amerikansk film fra 1995, instrueret af Michael Bay.
 Bad Boys II - opfølger til 1995-filmen fra 2003.
 Bad Boys II (soundtrack) - soundtracket til Bad Boys II.
 Bad Boys III - film fra 2020, der følger op på handlingen i de to foregående film. Den er ikke instrueret af Michael Bay, som den første film i serien.